Varennes – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Varennes – miasto we Francji, w regionie Akwitania
 Varennes – miasto we Francji, w regionie Burgundia
 Varennes – miasto we Francji, miasto w Regionie Centralnym
 Varennes – miasto we Francji, w regionie Midi-Pireneje
 Varennes – miasto we Francji, w regionie Midi-Pireneje
 Varennes – miasto we Francji, w regionie Pikardia
 Varennes – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes
Zobacz też: Varennes-en-Argonne